François Nicole peut désigner :

 François Nicole (1683-1758), mathématicien |français, auteur de travaux sur la cissoïde, les épicycloïdes et le calcul des différences finies.
 François Nicole (1766-1849), horloger et inventeur suisse, inventeur de l'étouffoir, utilisé dans les boîtes à musique.
 François Nicole (1967-), grimpeur suisse, frère de Fred Nicole.